San Pier ist der Name folgender Orte in Italien:

 San Pier d’Arena (Sampierdarena), bei Genua, Ligurien
 San Pier d’Isonzo, Provinz Görz, Friaul-Julisch Venetien
 San Pier Niceto, Provinz Messina, Sizilien

Siehe auch
 Sankt Peter
 San Piero
 San Pietro